Rarahu peut désiger :

 , astéroïde de la ceinture principale découvert par Alexandre Deutsch le  ;
 un genre d'araignées dont la Rarahu nitida ;

 le perroquet de Lili dans la série de bande dessinée Lili ;
 un prénom féminin d'origine tahitienne, rendu célèbre à la suite de la publication en 1880 par Pierre Loti de son roman Le Mariage de Loti (Rarahu).